

Sigle 
 NHK (Nippon Hōsō Kyōkai) – ente radio-televisivo di stato giapponese
 NHK (Nihon Hikikomori Kyōkai) – fittizia associazione cospirativa segreta nell'universo di Welcome to the NHK

Codici 
 NHK – codice aeroportuale IATA della base aerea navale di Patuxent River (Stati Uniti d'America)
 nhk – codice ISO 639-3 della lingua nahuatl dell'istmo-Cosoleacaque